Callaway kan syfta på:

 Callaway Cars – en amerikansk motortillverkare
 Callaway Golf Company – en tillverkare av golfutrustning

Geografi

 Callaway, Florida – en stad (city) i Bay County, i delstaten Florida, USA
 Callaway, Minnesota – i Minnesota
 Callaway, Nebraska – en stad i Nebraska
 Callaway County – ett administrativt område i delstaten Missouri, USA